Loïc Chapelier (né le  à Briançon en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| rowspan=2| 2013-2014 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| Diables rouges de Briançon || France U22 || 18 || 2 || 6 || 8 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2| 2014-2015 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 23 || 0 || 0 || 0 || 8 || 11 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Rapaces de Gap U22 || France U22 || 17 || 2 || 2 || 4 || 22 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| rowspan=2| 2015-2016 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 22 || 0 || 1 || 1 || 0 || 11 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Rapaces de Gap U22 || France U22 || 10 || 2 || 6 || 8 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 31 || 0 || 0 || 0 || 2 || 12 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2017-2018 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 30 || 0 || 0 || 0 || 30 || 6  || 0 || 2 || 2 || 12
|-
| 2018-2019 || Diables rouges de Briançon || Division 1 || 26 || 0 || 4 || 4 || 30 || 8 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2019-2020 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 19 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| Diables rouges de Briançon II || Division 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Diables rouges de Briançon II || Division 3 ||  ||

Au niveau international 

|-
|2014|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1A ||5||0||0||0||0||-4|| align="left"| 
|-
|2015 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||0||0||0||0||-2|| align="left"| 
|-
|2016 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||4||0||2||2||4||0|| align="left"|

Références 

Naissance en octobre 1996
Naissance à Briançon
Défenseur de hockey sur glace
Joueur français de hockey sur glace
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur de l'Étoile noire